Petitperrin est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Pierre Petitperrin (1768-1832), procureur impérial et homme politique français.

Architecture 
 Maison Petitperrin, maison située à Vesoul, en Franche-Comté inscrite au Label « Patrimoine du  ».

Voir aussi 
 , patronyme français, notamment vosgien ;
 , patronyme français.

Patronyme français
Patronyme franc-comtois